Martin Stenström kan avse:

Martin Stenström (ingenjör) (1909–1986), ingenjör och lärare
Martin Stenström (konstnär) (1912–2000), träsnidare/skulptör
Martin Stenström (forskare) (född 1972), svensk forskare

Källor